Jägerhorn renvoie à :

 Jägerhorn, sommet des Alpes valaisannes, à la frontière entre l'Italie et la Suisse ;
 Famille Jägerhorn af Spurila, nom d'une famille de la noblesse de Suède et de Finlande.